Het wereldkampioenschap ijshockey 2005 werd gespeeld van 30 april t/m 15 mei 2005 in de Wiener Stadthalle in Wenen en de Olympiahalle in Innsbruck. Het toernooi begon met een 1e groepsfase die bestond uit 4 groepen van 4 waarvan de eerste 3 met behoud van de onderlinge resultaten overgingen naar de 2e groepsfase, die bestond uit 2 groepen van 6 waarvan de eerste 4 overgingen naar de play offs. De nummers 4 van de 1e groepsfase speelden een competitie voor klassebehoud waarvan de nummers 3 en 4 degradeerden.

1e groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

2e groepsfase

Groep E 

 wedstrijd uit de 1e groepsfase

Groep F 

 wedstrijd uit de 1e groepsfase

Play offs 

2005
IJshockey in 2005
IJshockey in Oostenrijk
Sportevenement in Wenen
Ijshockey
Sportevenement in Innsbruck